Die Saison 2018/19 der Oberliga Niederrhein war die 63. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niederrhein und die siebte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Die Saison begann am 12. August 2018 und endete am 2. Juni 2019.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2018/19 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein 2017/18:
 SpVg Schonnebeck
 VfB Homberg
 Sportfreunde Baumberg
 TV Jahn Hiesfeld
 Schwarz-Weiß Essen
 Ratingen 04/19
 SSVg Velbert
 SC Düsseldorf-West
 1. FC Bocholt
 1. FC Monheim
 VfB Speldorf
 VfB 03 Hilden
 TuRU Düsseldorf
 die Meister und Vizemeister der zwei Staffeln der Landesliga Niederrhein 2017/18:
 Staffel 1: TSV Meerbusch (Meister), SC Velbert (Vizemeister)
 Staffel 2: 1. FC Kleve (Meister), FSV Duisburg (Vizemeister)
 der Sieger der Entscheidungsspiele zwischen den Tabellendritten der zwei Staffeln der Landesliga Niederrhein 2017/18:
 SC Union Nettetal

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste  

Quelle:

Einzelnachweise 

2018
Oberliga Niederrhein 2018/19